Schule Santa Christiana steht für:

 Schule Santa Christiana Frohsdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land
 Schule Santa Christiana Rodaun in Wien-Liesing
 Schule Santa Christiana Wiener Neustadt